Biografies:
 Winston Churchill (1620-1688), militar, polític i historiador anglès, pare de John Churchill 
 John Churchill, 1r Duc de Marlborough (1650 – 1722), primer Duc de Marlborough
 Charles Churchill (Westminster, 1731 - Boulogne, 1764), poeta satíric anglès
 Lord Randolph Churchill (1849 - 1895), estadista britànic
 Winston Churchill (Woodstock, 1874 - Londres, 1965), primer ministre britànic
 Randolph Churchill (1911 – 1968), fill del Primer Ministre britànic Winston Churchill i la seva esposa Clementine
 Toponímia:
 Churchill Museum and Cabinet War Rooms, museu de Londres i una de les 5 seccions del museu Imperial War
 Parc Nacional Churchill, parc nacional en Victòria (Austràlia)